Ричланд може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Ричланд (Вашингтон)
 Ричланд (Мисисипи, окръг Ранкин)
 Ричланд (Мисисипи, окръг Холмс)
 Ричланд (Орегон)

 Окръзи в САЩ
 Ричланд (окръг, Илинойс)
 Ричланд (окръг, Монтана)
 Ричланд (окръг, Охайо)
 Ричланд (окръг, Северна Дакота)
 Ричланд (окръг, Уайоминг)
 Ричланд (окръг, Южна Каролина)